Jetfire (Skyfire dans la série animée tirée de Génération 1) est un nom porté par différents personnages de l'univers Transformers. Il s'agit presque incessamment d'un Autobot doté d'un mode véhicule de jet ou autre engin volant, faisant de lui l'un des rares Autobots capable de voler.

Séries

Génération 1 
Jetfire, appelé Skyfire dans la série animée, a été présentée de façon variable dans Génération 1. Le trait commun de toutes ses incarnations est qu'il a été du côté des Decepticons au début, ce qui a uniquement servi à le convaincre davantage de rejoindre les Autobots. Jetfire est un scientifique talentueux, et se soucie énormément des avances de la science, persuadé qu'il s'agira d'un élément-clé pour vaincre les Decepticons. Malgré ça, il reste très combatif, et est souvent prompt à aller au combat, ce qui signifie souvent, considérant la vitesse de son mode véhicule, qu'il est le premier à y aller.

Série animée 
Skyfire était à l'origine un scientifique Autobot faisant équipe avec Starscream, avant que ce dernier ne passe du côté des Decepticons. Skyfire était aussi un grand stratège. Lors de la période War and Peace de la guerre, Skyfire fut amené à affronter l'allié d'Unicron, Sunstorm. Sunstorm était beaucoup plus fort, Skyfire préféra donc utiliser la ruse plutôt que la force. En allant sur la Terre (qui était à l'ère glaciaire à cette époque), Sunstorm perdit tous ses pouvoirs (car il contrôlait le feu). Très endommagé, Skyfire réussi tout de même à tirer dans le spark de Sunstorm et à le tuer, les pouvoirs d'Unicron déclenchèrent une explosion qui détruisit Sunstorm et désactiva Skyfire avant de l'emprisonner sous la neige.

Plusieurs millions d'années plus tard, les Decepticons le retrouvèrent dans la glace, alors qu'ils absorbaient l'énergie produite par la chaleur de la fonte des glaciers. Ils le réactivèrent, et Skyfire amnésique et ravis de retrouver son vieil ami Starscream, se joint à eux.
Lorsque les Autobots arrivèrent ensuite, Skyfire les combattit, mais fut ensuite amené à sauver leurs alliés humains Spike et Sparkplug Witwicky. Croyant naïvement que Mégatron ne leur ferait pas de mal, il les conduisit à ce dernier, mais lorsque le chef Decepticon opta pour en faire des prisonniers, Skyfire commença à douter de son allégeance. Peu après, lorsqu'il lui fut demandé d'éliminer les Autobots, il refusa, amenant Starscream à l'agresser, le choquant et le dégoûtant complètement des Decepticons. Réparé par Ratchet, il aida les Autobots, mais finit par se sacrifier en apparence, recoulant à nouveau.

Peu de temps après, cependant, il fut à nouveau récupéré et rétablit par Wheeljack et Sideswipe, afin d'aider contre les Decepticons qui tentaient une fois de plus de s'emparer des ressources d'énergie de chaleur à leurs propres fins. Par la suite, il resta du côté des Autobots, faisant plusieurs apparitions semi-régulières.

Trilogie d'Unicron 
Jetfire apparaît dans les trois volets de la trilogie d'Unicron. Dans cette version, il est le commandant en second d'Optimus Prime. Apprécié par ses camarades pour son attitude sympathique, son humour et son courage, il permet de franchir la distance qui sépare Optimus de ses troupes, mais cette personnalité cache aussi d'excellente capacités de jugement et une forte intelligence, ce qui signifie aussi qu'il n'hésite pas à dire en face à Optimus qu'il pense qu'il a tort.
Jetfire se transforme en navette spatiale, et possède la faculté de se combiner avec Optimus pour donner à ce dernier plus de puissance et la capacité de voler.

Transformers: Animated 
Jetfire apparaît dans la saison 3 de Transformers: Animated. Ici, il est un jeune Autobot, jumeau avec son coéquipier Jetstorm. Tous deux ont la particularité d'avoir été améliorés avec l'aide de fragments du Allspark prélevés sur Starscream, leur donnant des capacités de combat accrues, ainsi que des modes véhicule « avion » et la capacité de voler à grande vitesse. Jetfire peut générer des rafales de feu, et lui et son frère peuvent se combiner en un seul puissant robot, Safeguard.

Jetfire apparaît avec Jetstorm dans l'épisode 34, où ils sont les soldats obéissants et enthousiastes de Sentinel Prime. Ils attaquent et tentent d'arrêter un Bumblebee déguisé en Wasp, mais sont stoppés par Ratchet et Optimus. Après une brève série de confusion, durant laquelle ils sont pris pour des Decepticons et prennent Bulkhead et Prowl pour des traîtres, ils deviennent des alliés. Bien qu'ils obéissent à Sentinel, ils restent pour l'essentiel plutôt sympathique, ayant montré un intérêt pour les coutumes terriennes (jeux vidéo) et un enthousiasme aimable.

Transformers : La trilogie de la Guerre pour Cybertron 
Jetfire apparaît dès le début, mais d'abord en tant que second de Mégatron et commandant des Chasseurs (Seekers en VO) secondé par Starscream. Mais il commence à réfléchir à son allégeance quand Mégatron projette de se servir de l'Allspark pour reprogrammer les Autobots en Décepticons; et c'est finalement l'assassinat d'Ultra Magnus alors qu'il était prisonnier et désarmé qui le convainc de rejoindre les Autobots. 

Dès lors, il devient leur seul soutient aérien et les guidera notamment dans la Mer de Rouille pour retrouver l'Allspark. Mais n'ayant pas la confiance des Autobots à cause de son ancien allégeance, il demandera à ce qu'on lui implante une bombe dans sa tête qu'Optimus pourra faire sauter si jamais il le déçoit. Quand lArche quittera Cybertron, il restera avec Elita-1 pour poursuivre le combat sur la planète. Il décèdera finalement lors de l'explosion du laboratoire de Shockwave.

Films

Transformers 2 : la Revanche 
 Nom: Jetfire
 Faction: Decepticons puis Autobots
 Fonction: Ancien mercenaire
 Armes: Canne (utilisée comme sabre), téléportation, lance-missile
 Forme alternative: Lockheed SR-71 Blackbird usé
 Taille: 50 pieds (15,25 m) dans le film. C'est un des plus grands decepticons derrière Devastator et Demolisher.

Jetfire apparaît dans le film Transformers 2 : la Revanche. Dans cette version, il est présenté comme un ancien Decepticon qui a choisi de passer du côté Autobot en raison de ses blessures et de son grand âge, clin d'œil à Génération 1. 
Jetfire marche avec une canne (son train d'atterrissage en mode véhicule), a des difficultés à bien se transformer et tend parfois à perdre des pièces. Il se transforme en Lockheed SR-71 Blackbird, et en dépit de ce que fait croire son âge s'est montré étonnement puissant. Son attitude est assez proche de celle d'un vieux grincheux : il crie beaucoup, râle, s'énerve facilement et a des soucis de mémoire, ce qui tend à le rendre humoristique. Il a d'ailleurs tendance à s'embrouiller lui-même lorsqu'il parle. Il a conservé sa marque Decepticon et ses yeux rouges malgré son changement de côté, et on retrouve dans ses manières un peu de l'attitude des Decepticon, comme son arrogance ou un certain mépris des humains, bien que cela soit très atténué. En dépit de ce semi-mépris, Jetfire a montré un désir fort de se rendre utile et d'aider les humains. Il semble avoir un respect très marqué pour les Primes, et montre une fierté d'avoir vu quelqu'un de leur lignée (Optimus) encore en vie.

Jetfire est trouvé par Sam, Mikaela, Léo, Simmons, Wheelie, Bumblebee et les Jumeaux dans un musée, où il est inconscient et en mode véhicule. Usant du fragment de AllSpark, ils parviennent à le ranimer. Son insigne Decepticon les amène un temps à croire qu'il est un ennemi, mais ils sont vite détrompés. Jetfire leur explique les intentions du Fallen et ses origines, avant de les conduire en Égypte, où il leur révèle l'existence de la Matrice de Commandement.

Plus tard dans la bataille final du film, Jetfire se jette dans la bataille du côté des Autobots. Il montre alors des capacités de combats inattendues, coupant en deux Mixmaster d'un violent coup de canne et encaissant une violente blessure de la part de Scorponok avant de détruire celui-ci en lui écrasant la tête. Jetfire se retrouve sévèrement endommagé et lorsque le Fallen s'apprête à détruire le Soleil, il se sacrifie en arrachant son propre spark, faisant don de ses propres pièces pour renforcer Optimus Prime (allusion évidente à l'incarnation d'Armada). Combiné aux pièces de Jetfire, Optimus parvient à tuer le Fallen.

Le destin de Jetfire fut de montrer à Sam le chemin pour retrouver la Matrice ou encore d'être le guide, il fut destiné à aider Optimus en se sacrifiant et en donnant ses pièces (grâce à Jolt) pour vaincre le Fallen et combattre Mégatron.

Transformers: The Last Knight 
Dans Transformers: The Last Knight, on peut voir un très ancien Autobot ayant une légère ressemblance avc Jetfire, nommé Lieutenant. Il est probable qu'il se transforme en avion de combat. Lorsque la TRF arrive au château de Sir Burton, Hurricane essaie de les arrêter mais tombe. Il n'est plus revu après. On suppose qu'il était mort de vieillesse.

Notes et références 

Autobots
Personnage de fiction qui peut voler
Decepticons